Intermezzo — ou interlúdio; símbolo musical entre dois atos
Intermezzo (1936) — filme sueco com Gösta Ekman e Ingrid Bergman
Intermezzo (1939) — filme com Leslie Howard e Ingrid Bergman, remake do sueco

Outros usos
Zolpidem — fármaco hipnótico comercializado com a marca Intermezzo